Il singolare del torneo di tennis Monte Carlo Open 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Henrik Sundström che ha battuto in finale Mats Wilander 6-3, 7-5, 6-2.

Teste di serie

  Ivan Lendl (quarti di finale)
  Mats Wilander (finale)
  Jimmy Arias (semifinale)
  Yannick Noah (semifinale)

 Assente
 Andrés Gómez (quarti di finale)
 José Luis Clerc (primo turno)
 Guillermo Vilas (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Monte Carlo Open 1984